É la prima edizione del torneo.

In finale Blaž Kavčič / Blaž Rola ha sconfitto Lukáš Klein / Alex Molčan con il punteggio di 2–6, 6–2, [10–3].

Teste di serie 

  Andrej Golubev /  Oleksandr Nedovjesov (semifinale)
  Miguel Ángel Reyes Varela /  Fernando Romboli (primo turno)

  Tejmuraz Gabašvili /  Zdeněk Kolář (primo turno) 
  Sergio Galdós /  Rafael Matos (ritirati)

Wildcard 

  Duje Ajduković /  Nerman Fatić (ritirati)
  Frane Ninčević /  Luka Ninčević (primo turno)

  Duje Kekez /  Mili Poljičak (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Zadar Open 2021